A hitelpénz olyan bankpasszíva (Bank forrásai közt nyilvántartott tétel, lásd számvitel), amely képes betölteni
a forgalmi,
a fizetési és
a felhalmozási (megtakarítási)
eszköz funkciót. Tehát teljesíti a pénz definícióját.

Kifejtve:

Egy gazdasági aktor (természetes vagy jogi személy) eszközként tarthatja ezt a bankpasszívát, ami számára bankbetétet jelent
és ezáltal képessé válik az eszköz cseréjére más eszközök, fogyasztási javak ellenében (forgalmi eszköz funkció).
továbbá képes hitelviszonyt létesíteni segítségével, vagyis az eszköz jelenbeli tulajdonjogát jövőbeli tulajdonjogra cserélni.
végül az eszköz huzamosabb idejű tulajdonlásával, vagyonát későbbi forgalmi és fizetési akciók indítására fenntarthatja.

A pénz általánosabb definícióját lásd a szócikkben.

A hitelpénz kibocsátója lehet az adott ország központi bankja, vagy más néven jegybankja. Ekkor jegybankpénzről beszélünk. Illetve "kibocsáthatnak" kereskedelmi bankok is hitelpénzt, ekkor kereskedelmibank-pénzről beszélünk.

A pénz formája lehet készpénz (bankjegy és érme) és számlapénz (bankszámlapénz, materiális forma nélkül). A napjainkban érvényes szabályozás szerint a kereskedelmi bankok nem bocsáthatnak ki készpénzt, ez a tevékenység a jegybankok monopóliuma.

A készpénz speciális tulajdonságai
A hitelpénz-rendszerekben, tehát a mai Magyarországon is, a pénz nem más, mint egy bankbetét. A készpénz esetében, tehát megállapíthatjuk, hogy a "papír" csupán egy elismervény arról, hogy létezik a központi bankban (Magyar Nemzeti Bank) egy betétállomány, amellyel elvégezhetjük a pénz definíciójában foglalt műveleteket.

Pénz-e a hamis pénz?
A hamis bankjegyek teljesítik a pénz fogalmát definiáló tulajdonságokat. Azonban a hamis bankjegy nem testesít meg bankbetétet a központi bankban. Így, bár fizikailag rendelkezik a pénz összes jellemzőjével, közgazdaságilag nem tekinthető hitelpénznek.

Ha elégetünk egy papírpénzt, vagy beolvasztunk egy pénzérmét, az milyen következményekkel jár?
A bankjegyek és érmék rongálását a törvény bünteti, csakúgy, mint a pénzhamisítást. A bankjegy elégetésével a pénz fizikai formája megsemmisül, közgazdasági értelemben azonban nem csökken a pénzállomány, hiszen a bankbetét érintetlen marad.

A pénz fizikai megsemmisülésének tényét a jegybankok kiküszöbölhetik, ha az új bankjegyek kibocsátásánál figyelembe veszik a régi bankjegyek megsemmisülésének gyakoriságát.

Mi az előnye és mi a hátránya a készpénz tartásának?
A jegybanki készpénz legfontosabb előnye, hogy a betéttel való "rendelkezés" nem kíván a papírpénz (érme) birtoklásán kívül egyebet. Nem névre szóló betét, hanem kvázi-bemutatóra szóló, vagyis a bankjegy bemutatásával érvényesíthetjük jogainkat. Így maximális likviditást biztosít, azaz a fizetés vagy a csere költségei minimálisak.

Vagyontartási eszközként speciális kockázat-hozam konstrukciónak tekinthető. Ez a betét nem fizet semmilyen kamatot, így a pénztartással elesünk a potenciális hozamtól, amelyet más eszközök (részvény osztaléka, kötvény kamata, lekötött betét kamata, devizák árfolyamnyeresége, áruk értékének növekedése, lásd arany stb.) tulajdonlásával nyerhetünk.

Kockázati forrás továbbá az infláció, amely a pénz elértéktelenedését, vagyis az árak emelkedését jelenti. Az állami inflációfelpörgető politikát, illetve annak hasznát seignouragenak nevezzük. Ez a tevékenység (a pénzkibocsátás) bevételt jelent a kormányzatnak, és ezért "inflációs adónak" is szokás nevezni.

A modern jegybankok kormánytól való függetlenségének garantálása leginkább az infláció káros hatásainak elkerülése céljából nyert teret.

A számlapénz speciális tulajdonságai
A számlapénz olyan nem határidős (korlátlan vagy meg nem nevezett határidőre, meghatározott jogosultsági feltételekkel létrehozott) betét, amelynek névértéke készpénzben garantált.
A tranzakciók döntő többsége nem készpénz, hanem számlapénz igénybevételével valósul meg. Bizonyos országokban jegybanki számlapénzt csak a kereskedelmi bankok (Magyarországon is), míg más országokban a gazdasági társaságok is tarthatnak. Vagyis eltérhet a szabályozás abban a tekintetben, hogy milyen szervezetek jogosultak a jegybankban névre szóló betétek elhelyezésére. Általában a költségvetési szervek számlavezető bankja is a központi bank. A kereskedelmi banki számlapénztartása szintén speciális jogosultsági szabályoknak alárendelt, bár ilyen betétet a gazdasági aktorok sokkal szélesebb köre, például természetes személyek is tarthatnak.

Milyen előnyei és hátrányai vannak a számlapénz tartásának?
A számlapénz legfontosabb előnye a készpénzzel szemben, hogy likviditása közel azonos szintű, emellett kamatot, illetve banki szolgáltatásokat biztosít a tulajdonos számára. Ilyen banki szolgáltatás például a számlavezetés, illetve a biztonsági szolgáltatások (készpénzünk biztonságáról magunknak kell gondoskodni). További előnyök, hogy a bankok befektetési lehetőségei és informáltsága nagyobb, mint az átlagos betéteseké, ezért gyakori, hogy a kereskedelmi bankok befektetési tevékenységeket végeznek, lásd befektetési bankok.

A kereskedelmi banki számlapénz tartásának további hátránya, hogy a kereskedelmi bankok csődjének, tehát az ott elhelyezett betétünk értékvesztésének nagyobb a valószínűsége, mint a központi bank csődjének, amely mögött végső soron az állam adókivetési monopóliuma áll biztosítékként.

Tehát 1 Ft "névértékű" kereskedelmi banki pénz, csak közelítőleg egyenlő 1 Ft "névértékű" jegybanki készpénzzel (vagyontartási funkcióra vonatkozóan). A két eszköz "tényleges" értékének kiegyenlítődését a pénzpiaci mechanizmusok, a kereslet és a kínálat alakulása biztosítják. A kereskedelmi bankok ezért "kényszerülnek" a "számlapénzükhöz" kapcsoltan a korábban említett szolgáltatásokat nyújtani, hogy ezt a kockázati hátrányt kiegyenlítsék.

Mi történik a készpénzzel, amit számlánkra befizetünk?
Ha kereskedelmi bankunk számlájára készpénzt helyezünk el, az tulajdonképpen a két "pénzféleség", a két betét cseréje. A jegybanki betétünket kereskedelmi banki betétre cseréljük.

A kereskedelmi bank eszközei között fogja nyilvántartani az általunk kapott készpénzt, amellyel változatos műveletek sokaságát hajthatja végre, hogy a betétesei számára, köztük a mi számunkra is nyereséget termeljen, illetve biztosíthassa a számunkra ígért szolgáltatásokat.

Milyen feltételekkel cserélhetjük vissza a kereskedelmi banki betétünket?
Általában nem jelent problémát a bank számára a készpénz kifizetése. Azonban a bank (és a betétesek is) érdekelt abban, hogy egyszerre egy bizonyos bankfiókjában minél kevesebb készpénzt tartson.

Egyrészt minél nagyobb hozamot szeretne biztosítani a tulajdonosoknak és a betéteseinek, másrészt csökkenteni szeretné a bankrablások és egyéb vagyonellenes bűncselekmények okozta károkat, így minimalizálni próbálja a készleteit. Ennek a tendenciának szab korlátot a betétesek igénye a készpénzre való átválthatóságra, amely általában kiszámíthatóan jelentkezik időben.

Nagy veszélyt jelenthet azonban a hirtelen megnövekedett készpénzigény, amely leggyakrabban a bankcsőd hírére alakul ki. Az ilyen jellegű álhírek rendkívül veszélyesek, hiszen "önbeteljesítő" jóslatok, előidézhetik a tényleges bankcsőd kialakulását a betétesek rohamának következményeként.

Milyen bankpasszívák nem számítanak pénznek?
A bankpasszívák azon része, amely hitelviszonyt testesít meg, nagyon eltérő lehet lejárati szerkezetében, illetve egyéb jogosultsági tulajdonságiban.

A betétek lekötésével nagyobb hozamot (kamatot és extra szolgáltatásokat) érhetünk el, ezzel biztosítva a bankot arról, hogy a lekötés idejére nem kívánjuk készpénzre váltani betétünket. A lekötéssel létrehozott bankpasszívát lekötött betétnek hívjuk. A lekötött betét továbbra is teljesíti a pénz fogalmát definiáló funkciókat, de csak korlátozottan. Különösen a pénz forgalmi funkciója korlátozódik ezáltal. A legtöbb lekötött betét nem forgalomképes, tehát nem ruházható át harmadik személyre a tulajdonjoga, vagy csak nagyon erős korlátozások mellett.

Egy másik típusú hitelviszonyt megtestesítő bankpasszíva a bank által kibocsátott kötvény, amely forgalomképes, viszont kérdéses a készpénzre váltás aránya, nagy nominális kockázata van a készpénzhez viszonyítva az azonnali ügyletek (csere) végrehajtására. Így bár az eddig felsorolt eszközök közül a legnagyobb hozamot biztosító eszköznek számít (hosszú távon), a pénz értékmérő funkcióját, vagyis hogy megbízhatóan képes az áruk, szolgáltatások értékének összemérésére, csak igen-igen korlátozottan teljesíti.

Ebből kifolyólag a pénzmennyiség (a forgalomban lévő pénz összes névértéke) meghatározásának céljából, eltérő kategóriákat határoznak meg.
Az M0 a jegybanki készpénz és a jegybanki számlapénz összegét jelenti. Ezt más néven monetáris bázisnak is hívják. Ezek teljesítik legtökéletesebben a pénz fogalmát definiáló tulajdonságokat (bár a jegybanki számlapénzhez csak az aktorok korlátozott köre fér hozzá).
Az eggyel szélesebb kategória az M1, ami magában foglalja a kereskedelmi banki számlapénzeket is. Ezt a kategóriát szűken értelmezett pénznek is szokás nevezni.
Az M2 aggregátum (összeg) magában foglalja a határidős vagyis lekötött betétek névértékét is. Ezt a kategóriát tágan értelmezett pénznek is szokás nevezni.
M3 magában foglalja M2-n kívül a bankrendszer által kibocsátott értékpapírokat is.
M4 bankrendszeren kívüli elemeket is tartalmaz, mint például az államkötvények.
A pénz aggregátumok tovább bővíthetők az értékpapírokkal és egyéb változatos pénzügyi eszközfajtákkal, amelyek nagy likviditásuk, például tőzsdei forgalomképességük miatt "bizonyos határig" teljesítik a pénz fogalmát definiáló tulajdonságokat, de nagy nominális kockázatuk miatt nem megbízható értékmérők (viszont annál jobb vagyontartási eszközök). Az ezekbe a kategóriákba besorolt eszközöket kvázi-pénzeknek is nevezik.

Külső hivatkozások
Pénzforrás.lap.hu - linkgyűjtemény

Pénzügy